Дискография рок-группы Franz Ferdinand насчитывает 5 студийных альбомов, 1 сборник, 7 мини-альбомов, 1 видеоальбом и 26 синглов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбом

Видеоклипы

Примечания 

Franz Ferdinand
Дискографии Великобритании
Рок-дискографии групп